Seznam zavarovanih parkov v Sloveniji zajema zavarovana območja v Sloveniji in sicer narodni park, regijske in krajinske parke.

Narodni parki Slovenije 
 Triglavski narodni park (površina v ha: 83.982)

Regijski parki Slovenije 
 Kozjanski regijski park (površina v ha: 20.600)
 Regijski park Škocjanske jame (površina v ha: 413)
 Notranjski regijski park (površina v ha: 22.282)
 Regijski park Mura

Krajinski parki Slovenije

Glej tudi
 Naravni spomeniki
 Seznam naravnih rezervatov v Sloveniji

Reference

Viri
 Pregled zavarovanih območij v Sloveniji, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 Obstoječa širša zavarovana območja, Ministrstvo za okolje in prostor

Parki

Zavarovani parki v Sloveniji